Hrgud peut désigner :
en 
Hrgud : 2 localités qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Hrgud, un village situé dans la municipalité de Berkovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Hrgud, un village situé dans la municipalité de Stolac, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
le mont Hrgud.